Синьи́-Монлибе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Кариньян. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08421.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к востоку от Парижа, в 100 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 77 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 56 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 39 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 39 активных работали 35 человек (20 мужчин и 15 женщин), безработными были 4 женщины. Среди 17 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (1741 год)
 Руины романской часовни Сен-Сизо

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны